El término María Teresa Ramírez (un nombre) puede referirse, en esta enciclopedia:

a María Teresa Ramírez (n. 1944), una poetisa afrocolombiana;
a María Teresa Ramírez Gómez (n. 1954), una nadadora mexicana.